Indígenas — termo genérico que se refere a diversas populações nativas do continente americano
 Índio (elemento químico) — elemento químico
 Indio (Califórnia)  cidade dos Estados Unidos
 "Índios" — da banda brasileira Legião Urbana, de 1986

Futebolistas brasileiros 
 Aluísio Francisco da Luz — futebolista brasileiro
 Antônio Rogério Silva Oliveira
 Índio Ferreira - futebolista brasileiro, campeão da Copa do Brasil com o Juventude, em 1999
 José Sátiro do Nascimento — futebolista brasileiro, campeão mundial com o Corinthians
 Marcos Antônio de Lima — futebolista brasileiro, campeão mundial com o Internacional
 Rubens Barbosa Souza - futebolista brasileiro que atuou por Santos, Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG
 Valdevino José da Silva — futebolista brasileiro, campeão do brasileirão de 1985

Jogadores de Futsal 
 Francisco Anibio da Silva Costa — jogador de futsal

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos